«Только через её труп» () — кинофильм.

Сюжет 

Муж Энид Гарри (офицер полиции) завёл роман с её младшей сестрой Джейн. Когда Энид это обнаруживает, она приходит в бешенство. Завязывается драка, Энид выхватывает пистолет мужа, но получает от сестры вазой по голове, в результате чего Энид умирает. Её муж и сестра пытаются обставить всё так, будто это был несчастный случай, но тут начинаются новые неприятности.

Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года